Miguel Pávlovich de Rusia (en ruso: Михаи́л Па́влович; Mijaíl Pávlovich; 8 de febrero de 1798, San Petersburgo - 9 de septiembre de 1849, Varsovia) fue el décimo y último hijo además de cuarto varón del zar Pablo I de Rusia y de Sofía Dorotea de Württemberg (María Fiódorovna).

Miguel se casó en San Petersburgo, el 19 de febrero de 1824, con su prima hermana, la princesa Carlota de Wurtemberg (1807-1873), hija del príncipe Pablo de Wurtemberg y de la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen. Carlota tomó el nombre de Elena Pávlovna al convertirse a la ortodoxia. Tuvieron cinco hijas:

 María Mijáilovna (1825-1846). 
 Isabel Mijáilovna (1826-1845). Casada con Adolfo, Gran Duque de Luxemburgo y muerta en un parto.
Catalina Mijáilovna (1827-1894), casada con el Duque Jorge Augusto de Mecklemburgo-Strelitz.
 Alejandra Mijáilovna (1831-1832). 
 Ana Mijáilovna (1834-1836). 

El Palacio Mijáilovski fue construido por Carlo Rossi  para el Gran príncipe Miguel entre 1819-1825. El palacio acoge actualmente el Museo Ruso. 

Miguel fue el tatatarabuelo del duque Jorge Borwin de Mecklemburgo, el actual reclamante de los grandes ducados de Mecklemburgo-Schwerin y Mecklemburgo-Strelitz.

Ancestros 

Miguel Pavlovich de Rusia
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Caballeros de segunda clase de la Orden de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Miguel Pavlovich
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en Varsovia